Бамір Топі (* 1957) — президент Албанії (2007—2012).
 Топі Яакола (* 1983) — фінський хокеїст, захисник, виступає за «Йокеріт» (Гельсінкі).

 Топі — місто в Пакистані, провінція Хайбер-Пахтунхва.

 Топі — вид антилопи.

 "Топі" — російський серіал 2021 року.